

Евансвілл — місто, штат Індіана
 Евансвілл — місто, штат Міннесота
 Евансвілл — місто, штат Вісконсин
 Евансвілл — місто, штат Вайомінг
 Евансвілл — селище, штат Іллінойс
 Евансвілл — переписна місцевість, штат Аляска